Радкевич  — українське прізвище.

 Арсеній Радкевич (1759–1821) — галицький учений-василіянин, професор гебрейської та грецької мов і герменевтики в обох відділах богословського факультету Львівського Університету
 отець Радкевич (ім'я нев.) — на початку XVIII ст. надав значні кошти для будівництва церкви св. Миколая у Крехівському монастирі
 Радкевич Дмитро Михайлович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Радкевич Клавдія (1869—1932) — українська драматична актриса і співачка.
 Радкевич Олексій Сергійович — полковник Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
 Радкевич Петро Іванович (1977—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Примітки 

Українські прізвища